La famille Kalonymus ou Kalonymos est une famille de rabbins médiévaux originaire de Lucques en Toscane et dont une branche s'est établie  en Allemagne, à Spire et à Mayence. Son nom pourrait être une traduction en grec du nom hébreu Chemtov qui signifie le bon nom. Nombre de ces membres sont à l'origine du hassidisme médiéval.   

Les traces les plus anciennes de cette famille remontent à la seconde moitié du  en Italie. Les premières communautés prospères d'Ashkenaz sont fondées, selon la tradition, après que Charlemagne, à moins que ce ne soit Charles le Chauve, désireux de faire venir des savants à sa cour, a fait venir à lui la famille Kalonymus.

Le rabbin Kalonymus ben Kalonymus, établi en Provence au , n'a pas forcément de lien de parenté avec cette famille.

Arbre généalogique 
Selon la Jewish Encyclopedia, fondée sur l'œuvre d'Eléazar de Worms et de Salomon Louria le Maharshal, l'arbre généalogique de la famille serait comme indiqué ci-dessous.

Quelques membres notables de la famille

Ithiel Ier 
Ithiel Ier est l'auteur d'une seli'hah en huit strophes, commençant par  תבלת משחרי בניך.

Moïse I ben Meshoullam 
Moïse I ben Meshoullam est un poète liturgique qui vécut à Rome ou Lucques vers l'an 850.

Kalonymus II ben Moïse 
Kalonymus II ben Moïse est un halakhiste et poète liturgique qui vécut à Lucques ou à Rome vers 950. Il fut consulté par Rabbenou Guerschom. Son œuvre est difficile à séparer de celle de son fils Meshoullam ben Kalonymos le Grand. Dans la chronique de Dithmar, évêque de Mersebourg, il est relaté qu'un juif italien de Mayence, Kalonymus risqua sa vie pour sauver Otton II sévèrement battu et menacé d'être capturé par les Sarrasins, en Calabre au Cap Colonna en juillet 982.

Meshoullam le Grand 
.

Kalonymus III ben Meshoullam 
Kalonymus III est un poète liturgique qui vécut à Mayence vers l'an 1000. La légende d'Amnon lui attribue d'avoir dicté durant un rêve au rabbi Amnon de Mayence, le piyout Ounetanè Toqef, toujours lu à Roch Hachana.

Kalonymus ben Isaac l'aîné 
Kalonymus ben Isaac est un halakhiste allemand qui vécut à Spire aux  et  siècles. C'est le père de Samuel le Hassid, le grand-père de Judah le Hasid et l'arrière-grand-père de Judah ben Kalonymus, comme indiqué dans l'arbre généalogique ci-dessous. 

Kalonymus est cité dans les Tossafot et on pense qu'il fut rabbin à Mayence avant de devoir fuir à Spire durant la première croisade, en 1096.

Samuel le Hassid 
Samuel ben Kalonymus le Hassid de Spire est un poète liturgique et philosophe de Spire du , qui a aussi vécu en Espagne et en France et surnommé « le Prophète » par Salomon Louria. On lui attribue un poème, le Chir Ha-Yihoud, divisé en sept parties correspondant aux jours de la semaine et consacré à l'unité de Dieu.

Yehoudah HaHassid 
Yehoudah HaHassid connu aussi sous le nom de Judah de Ratisbonne est un écrivain mystique mort en 1217. Vers 1195, à la suite de persécutions, il quitte Spire pour Ratisbonne où il crée une yechivah qui a de nombreux élèves dont Eléazar de Worms, qui dans ses œuvres, se montre très reconnaissant envers lui en le citant comme le « père de la sagesse ».  

On lui attribue de nombreux miracles et il serait un des principaux contributeurs au « Sefer Hassidim », le livre des Pieux, un ouvrage mêlant les traités d'éthique, d'ascétisme et de mystique. Il accorde une moindre importance à l'étude de la halakha et à celle du Talmud au profit d'un retour vers la Bible.

Kalonymus ben Judah le jeune 
Kalonymus ben Judah le jeune est un poète liturgique qui vécut à Spire vers 1160, auteur de nombreuses selihot incorporées au mahzor.

Références 
 

Famille juive
Shou"m
Personnalité allemande du judaïsme
Histoire des Juifs en Italie
Juifs au haut Moyen Âge
Personnalité du haut Moyen Âge par nom
Rabbin du haut Moyen Âge